Crowe kan syfta på:

 Allison Crowe,kanadensisk singer-songwriter, gitarrist och pianist
 Cameron Crowe, amerikansk filmregissör
 Russell Crowe, australisk skådespelare
 Catherine Crowe, engelsk författare
 Joseph Archer Crowe, engelsk konsthistoriker
 William J. Crowe, amiral i USA:s flotta

Engelska efternamn